Соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин в комбинации на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 13 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Ёнпхён. Старт скоростного спуска был запланирован на 11:30 по местному времени (UTC+9), а слалома на 15:00. Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Из-за переноса стартов в предыдущие дни Игр мужская комбинация стала первой дисциплиной, в которой были разыграны олимпийские медали 2018 года.

Действующим олимпийским чемпионом в комбинации являлся швейцарский горнолыжник Сандро Вилетта, который из-за слабых результатов не сумел попасть в составе своей сборной.

6-кратный чемпион мира и 6-кратный обладатель Кубка мира в общем зачёте Марсель Хиршер впервые стал олимпийским чемпионом. В скоростном спуске Марсель показал 12-й результат с отставанием от лидера менее 1,5 сек, что, учитывая его уровень в технических дисциплинах, сделало австрийца основным фаворитом перед слаломом. В итоге из тех, кто стартовал после Хиршера в слаломе лишь Алексис Пентюро проиграл австрийцу менее трёх секунд в этой дисциплине. Именно Пентюро имел самые реальные шансы отобрать золото у Хиршера, он проиграл всего 0,51 сек в слаломе, а по сумме двух дисциплин — 0,23 сек. Третьим стал Виктор Мюффа-Жанде, который шёл только 29-м после скоростного спуска, но показал в слаломе второе время, что позволило ему сделать впечатляющий подъём в итоговом протоколе.

Показавший второе место в скоростном спуске Аксель Лунд Свиндаль не вышел на старт слалома из-за риска травмировать колено.

Олимпийский чемпион 2006 года в комбинации американец Тед Лигети на этот раз занял пятое место. Чемпион мира 2017 года в комбинации Лука Эрни занял 11-е место.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Горнолыжный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS)